Pomerancev ali Pomeranceva [pomeráncev/pomeránceva] je priimek več osebnosti (rusko Помера́нцев/Помера́нцева).

 Aleksander Nikanorovič Pomerancev (1849—1918), ruski arhitekt.
 Igor Jakovljevič Pomerancev (*1948), ruski pisatelj, pesnik in novinar.
 Ilijodor Ivanovič Pomerancev (1847—1921), ruski astronom, geodet in general.
 Kiril Dimitrijevič Pomerancev (1906—1991), ruski pesnik.
 Nikolaj Nikolajevič Pomerancev (1891—1986), ruski restavrator in umetnostni zgodovinar.
 Vladimir Mihajlovič Pomerancev (1907—1971), ruski pisatelj.
 Zinovij Maksimovič Pomerancev (1896—1978), ruski (sovjetski) general letalstva.